battaglia di Mantinea (418 a.C.)
 battaglia di Mantinea (362 a.C.)
 battaglia di Mantinea (207 a.C.)